

Geografia
Italia
Cuccaro Monferrato – ex comune della provincia di Alessandria, oggi parte del comune di Lu e Cuccaro Monferrato.
Cuccaro Vetere – comune della provincia di Salerno.

Persone
Vincenzo Cuccaro (1950) – imprenditore e dirigente sportivo italiano.